Servisch basketbalteam (mannen)
 Servisch basketbalteam (vrouwen)